Drobe steht für:

 Drobe (Ghana), Ort in Ghana 

Drobe ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kaspar Drobe (1808–1891), deutscher Geistlicher, Bischof von Paderborn

Siehe auch:

 FK Šilutė (früher FC Drobė), Fußballverein in Šilutė, Litauen